Километро 18 има више значења:

 Километро 18 (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Километро 18 (Сентла), насеље у савезној држави Табаско у Мексику